Petr Svoboda je jméno a příjmení těchto osobností:

 Petr Svoboda (fotbalista) (* 1945) – bývalý český fotbalista 
 Petr Svoboda (herec) (* 1952) – český herec a moderátor 
 Petr Svoboda (kurátor) (* 1956) – český umělecký kurátor, galerista a kunsthistorik 
 Petr Svoboda (1966) (* 1966) – český hokejový obránce 
 Petr Svoboda (biolog) (* 1974) – český biolog a genetik
 Petr Svoboda (filmový producent) (* 1974) – český filmový producent 
 Petr Svoboda (1978) (* 1978) – český hokejový brankář
 Petr Svoboda (1980) (* 1980) – český hokejový obránce a trenér
 Petr Klein Svoboda, vlastním jménem Petr Svoboda (* 1980) – český filmový režisér a producent, syn Karla Svobody
 Petr Svoboda (atlet) (* 1987) – český lehký atlet, překážkář
 Petr Svoboda (1987) (* 1987) – český podnikatel

Související články 
 Svoboda (rozcestník)